Calle 135 puede referirse a dos estaciones del Metro de Nueva York:
 Calle 135 (línea de la Avenida Lenox) de la línea de la Avenida Lenox.
 Calle 135 (línea de la Octava Avenida) de línea de la Octava Avenida.